Miejscowości w Polsce:
 Kretki Duże
 Kretki Małe